

Ісаковка — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Ісаковка — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Ісаковка — присілок, Чишминський район, Башкортостан